Амелі Моресмо була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, перемігши у фіналі Кім Клейстерс з рахунком 3–6, 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в другий раунд.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Rounds 

2006
Proximus Diamond Games
Proximus Diamond Games